Bertschikon steht für:

 Bertschikon bei Attikon, Dorf in der Gemeinde Wiesendangen im Bezirk Winterthur
 Bertschikon bei Gossau, Dorf in der Gemeinde Gossau ZH im Bezirk Hinwil